Portugal Open 2014 (kobiety)
 Portugal Open 2014 (mężczyźni)